Tsujimura peut faire référence à :

Patronyme 
Patronyme japonais (辻村) :
 Takeshi Tsujimura (1974-), pilote de Grand Prix moto japonais
 Michiyo Tsujimura (1888-1969), agronome et biochimiste japonaise

Autre 
 (14504) Tsujimura, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais